Het Huis Anubis
HHA, vervoerbedrijf van Hamburg